В парному розряді жіночого тенісного турніру Zurich Open 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Яна Новотна і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Тозья і Юдіт Візнер 6-3, 3-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Гелена Сукова (фінал)
 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (чвертьфінал)

 Джилл Гетерінгтон /  Гана Мандлікова (1-ше коло)
 Патті Фендік /  Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Zurich Open